Hagop Iskender (* 1871 in Istanbul; † 1949 ebenda) war ein armenisch-türkischer Fotograf.

Leben 
Iskender wurde im Jahre 1910 Mitinhaber des berühmten Istanbuler Fotostudios Sébah & Joaillier, zusammen mit Jean Pascal Sébah, dem Erben des traditionsreichen Hauses, das offizieller Fotograf des osmanischen Hofes war, und von Jeans Vater Pascal Sébah gegründet worden war. 1918 war Iskender an der ersten systematischen wissenschaftlichen Erfassung islamischer und byzantinischer Baudenkmäler Istanbuls beteiligt, zusammen mit namhaften türkischen Historikern und Architekten und dem deutsch-türkischen Philologen, Journalisten und Schriftsteller Friedrich Schrader.

Iskenders Sohn Bedros (1909–2003) übernahm das Haus 1934 zusammen mit einem türkischen Partner, Ismail Insel. 1952 siedelte das Unternehmen nach Paris über, wo Bedros Iskender ebenfalls ein bekannter Fotograf war.

Literatur 
 Friedrich Schrader: Die Kunstdenkmäler Konstantinopels. In: Der Neue Orient, Bd. 5 (1919), S. 302–304 und 352–354 (Bericht über das Istanbuler Denkmalschutzprojekt 1918 mit Hagop Iskender)
 Roswitha Buchner: Das Bild Istanbuls im 19. Jahrhundert. In: Orient-Institut Istanbul (Hrsg.): Pera-Blätter, Nr. 13 (1997), 
 Engin Özendes: From Sebah & Joiallier to Foto Sabah. Orientalism in Photography. Istanbul 1999. ISBN 975-08-0057-5.

Weblinks 
 Homepage der türkischen Foto-Historikerin Engin Özendes

Fotograf (Istanbul)
Fotograf (20. Jahrhundert)
Unternehmer (20. Jahrhundert)
Person (Osmanisches Reich)
Türke
Geboren 1871
Gestorben 1949
Mann